Der getreue Eckart oder Treuer Eckart steht für:

 Der getreue Eckart (Sagengestalt), Märchen- und Sagenfigur 
 Der getreue Eckart (Zeitschrift), deutsche Monatsschrift 
 Der getreue Eckart und der Tannhäuser, Erzählung von Ludwig Tieck (1799)
 Der getreue Eckart (Johann Wolfgang von Goethe), Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe (1813) 
 Vom treuen Eckart (Ludwig Bechstein), Sage von Ludwig Bechstein (um 1930)